Bougainville (Somme), municipi francès al departament del Somme
 Illa de Bougainville, illa de l'arxipèlag de Salomó però pertanyent a Papua Nova Guinea 
 Louis Antoine de Bougainville (París, 1729 – 1811), comte de Bougainville, militar i navegant francès